Kadetsko prvenstvo Hrvatske u nogometu za sezonu 2012./13. su osvojili nogometaši Dinama iz Zagreba.

Prva liga

Izvori 
 prva-hnl.hr/blog/prva-hnl-juniorikadeti/tablice, arhiva

2012-13
k-p